Canet (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Canet (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Bateria „Canet” – dwudziałowa bateria kalibru 100 mm na Kępie Oksywskiej, która brała udział w obronie wybrzeża w kampanii wrześniowej 1939 roku